Le trilène est :
 un produit qui fut utilisé comme anesthésiant ; il s'agit en fait du trichloréthylène ;
 un nœud utilisé en pêche, voir Trilène (nœud).